Bogorodskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bogorodskoje (Moskau), Stadtbezirk (Rajon) des Östlichen Verwaltungsbezirks der Stadt Moskau

 Bogorodskoje (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Bogorodskoje (Moskau, Sergijew Possad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Sergijew Possad

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Amur:
 Bogorodskoje (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Bogorodskoje (Baschkortostan, Blagoweschtschensk), im Rajon Blagoweschtschensk
 Bogorodskoje (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 in der Oblast Belgorod:
 Bogorodskoje (Belgorod)
 in der Region Chabarowsk:
 Bogorodskoje (Chabarowsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Bogorodskoje (Iwanowo), im Rajon Iwanowo, Verwaltungssitz der gleichnamigen Landgemeinde
 Bogorodskoje (Iwanowo, Beljanizy), im Rajon Iwanowo, Landgemeinde Beljanizy
 in der Oblast Jaroslawl:
 Bogorodskoje (Jaroslawl, Danilow, Dmitrijewskoje), im Rajon Danilow, Landgemeinde Dmitrijewskoje
 Bogorodskoje (Jaroslawl, Danilow, Semlowo), im Rajon Danilow, Landgemeinde Semlowo
 Bogorodskoje (Jaroslawl, Myschkin), im Rajon Myschkin
 Bogorodskoje (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 Bogorodskoje (Jaroslawl, Rostow), im Rajon Rostow
 in der Oblast Kaluga:
 Bogorodskoje (Kaluga)
 in der Oblast Kostroma:
 Bogorodskoje (Kostroma, Galitsch), im Rajon Galitsch
 Bogorodskoje (Kostroma, Soligalitsch), im Rajon Soligalitsch
 in der Oblast Moskau:
 Bogorodskoje (Moskau, Kolomna), im Rajon Kolomna
 Bogorodskoje (Moskau, Orechowo-Sujewo), im Rajon Orechowo-Sujewo
 Bogorodskoje (Moskau, Podolsk), im Rajon Podolsk
 Bogorodskoje (Moskau, Rusa), im Rajon Rusa
 Bogorodskoje (Moskau, Sergijew Possad, Schaburnowo), im Rajon Sergijew Possad, Landgemeinde Schaburnowo
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Bogorodskoje (Nischni Nowgorod, Lyskowo), im Rajon Lyskowo
 Bogorodskoje (Nischni Nowgorod, Sergatsch), im Rajon Sergatsch
 Bogorodskoje (Nischni Nowgorod, Warnawino), im Rajon Warnawino
 Bogorodskoje (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), im Rajon Woskressenskoje
 in der Oblast Orenburg:
 Bogorodskoje (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Bogorodskoje (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Bogorodskoje (Pensa, Mokschan), im Rajon Mokschan
 Bogorodskoje (Pensa, Wadinsk), im Rajon Wadinsk
 in der Region Perm:
 Bogorodskoje (Perm)
 in der Oblast Rostow:
 Bogorodskoje (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Bogorodskoje (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Bogorodskoje (Saratow, Duchownizkoje), im Rajon Duchownizkoje
 Bogorodskoje (Saratow, Wolsk), im Rajon Wolsk
 in der Republik Tatarstan:
 Bogorodskoje (Tatarstan)
 in der Oblast Tula:
 Bogorodskoje (Tula, Saokski), im Rajon Saokski
 Bogorodskoje (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 in der Oblast Twer:
 Bogorodskoje (Twer)
 in der Republik Udmurtien:
 Bogorodskoje (Udmurtien)
 in der Oblast Wladimir:
 Bogorodskoje (Wladimir, Gorochowez), im Rajon Gorochowez
 Bogorodskoje (Wladimir, Jurjew-Polski), im Rajon Jurjew-Polski
 Bogorodskoje (Wladimir, Koltschugino), im Rajon Koltschugino
 in der Oblast Wologda:
 Bogorodskoje (Wologda), im Rajon Wologda
 Bogorodskoje (Wologda, Ustje-Kubenskoje), im Rajon Ustje-Kubenskoje

Siehe auch:
 Bogorodsk